Die Abkürzung HKIA steht für:

 Hong Kong International Airport
 Internationaler Flughafen Hosea Kutako in Windhoek (Hosea Kutako International Airport)

HKIA